Ростропо́вич () — польская фамилия белорусского происхождения. Известные носители:

 Ростропович, Витольд Ганнибалович (1858—1913) — пианист, педагог, композитор, издатель и составитель сборников педагогических пьес для фортепиано.
 Ростропович, Леопольд Витольдович (1892—1942) — виолончелист.
 Ростропович, Мстислав Леопольдович (1927—2007) — виолончелист и дирижёр.

Примечания